Die roten Schuhe oder englisch The Red Shoes steht für:

 Die roten Schuhe (1948), britischer Ballettfilm von Michael Powell und Emeric Pressburger (1948)
 The Red Shoes (2005), südkoreanischer Horrorfilm von Kim Yong-gyun (2005)
 The Red Shoes (Album), Album von Kate Bush (1993)
 Die roten Schuhe (Märchen), Märchen von Hans Christian Andersen (1845)
 Die roten Schuhe (Musical), Broadway-Musical von Jule Styne (1993)